Lintorf ist der Name folgender Orte bzw. Ortsteile: 
 Lintorf (Bad Essen) 
 Lintorf (Ratingen)

Siehe auch:
 Lindorf
 Lindtorf